Ребека Хол () е английско-американска актриса.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Английски актриси
Американски актриси
Театрални актьори и актриси
Деца актьори
Носители на награда BAFTA
Възпитаници на Кеймбриджкия университет
Родени в Лондон